Ahues ist der Familienname folgender Personen:

Carl Ahues (1883–1968), deutscher Schachspieler
Herbert Ahues (1922–2015), deutscher Schachkomponist